Beth Ehlers – attrice statunitense
 Bulbs Ehlers – cestista, giocatore di baseball e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ernst Ehlers – zoologo tedesco
 Freddy Ehlers – politico ecuadoriano
 Jürgen Ehlers – fisico tedesco
 Nikolaj Ehlers – hockeista su ghiaccio danese
 Uwe Ehlers – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Vern Ehlers – politico statunitense